Münster, scris în germană și Muenster, înseamnă clădirea unei biserici mari. Cuvântul apare în numeroase nume.

Nume de orașe și comune
 Münster (Westfalia), oraș din landul Nordrhein-Westfalen
 Münster (bei Dieburg), comună din districtul Darmstadt-Dieburg din landul Hessa
 Münster (Lech), comună din districtul Donau-Ries din landul Bavaria
 Münster (Tirol), comună din landul Tirol, Austria
 Muenster (Texas), oraș din Cooke County din Texas, SUA
 Muenster (Saskatchewan), comună din statul Saskatchewan din Canada

Nume de diverse localități mai mici
Ca de exemplu:
 Bad Münster am Stein-Ebernburg, cartier al orașului Bad Kreuznach din landul Renania-Palatinat din Germania
 Münster (Butzbach), cartier al orașului Butzbach din landul Hessa
 Münster VS, localitate din comuna Münster-Geschinen din cantonul Wallis din Elveția
precum și multe altele.

Locuri istorice
 Landkreis Münster, un district istoric
 Hochstift Münster, o dieceză istorică
 Erbfürstentum Münster, un teritoriu istoric provenit din Hochstift Münster

Alte locuri
 Moutier, o comună din cantonul Berna din Elveția
 Müstair, o comună din Val Müstair din cantonul Grisunilor din Elveția
 Beromünster, o fostă comună din cantonul Lucerna din Elveția
 Munster (Haut-Rhin), un oraș din Departementul Haut-Rhin din Franța
 Munster (Moselle), o comună din Departementul Mosela din Franța
 Bistum Münster, o dieceză catolică din Germania
 Regierungsbezirk Münster, o regiune de tip Regierungsbezirk din landul Renania de Nord - Westfalia, Germania

Nume de nobili
 viță de nobili din Westfalia
 viță de nobili din Franconia
 Blaue Münster, fostă viță de nobili din Westfalia și mai apoi Letonia
 Münster (Reichsadel)

Nume de familie, mai ales germane
 Alexander zu Münster (1858–1922), boier și parlamentar
Arnold Münster (1912-1990), chimist
 Ernst Friedrich Herbert zu Münster (1766–1839), politician
 Gerhard Fischer-Münster (n. 1952), compozitor
 Gernot Münster (n. 1952), fizician
 Gudrun Münster (n. 1928), poetă și autoare
 Hans A. Münster (1901–1963), jurnalist și publicist
 Hartmut Münster (n. 1944), muzician
 Hugo Eberhard zu Münster-Meinhövel (1812–1880), general de cavalerie
 Jakob Peter Münster (1775–1854), episcop danez
 Jan Münster (n. 1979), portar de hockey pe gheață
 Jana Münster (n. 1998), actriță
 Jürgen Münster (1818–1875), negustor
 Klaus Münster (n. 1935), actor 
 Leopold Münster (1920–1944), ofițer de aviație
 Mia Münster (1894–1970), artistă
 Michael Münster (1901–1986), politician nazist
 Michael Graf Münster (n. 1957), teolog și muzician bisericesc
 Otto Georg zu Münster-Langelage (1825–1893), politician
 Reinhard Münster (n. 1955), regizor, producător, scenarist, autor și actor de film
 Robert Münster (n. 1928), teoretician muzical
 Sebastian Münster (1488–1552), cosmograf și umanist
 Sebastian Münster (Schauspieler) (n. 1971), actor
 Sophia Münster (n. 1998), actriță
 Steffen Münster (n. 1964), actor

Vezi și

 Munster
 Münstertal